Kaiserball bezeichnet:

 Kaiserball ist der ursprüngliche Name des Hofburg Silvesterballs in Wien
 Kaiserball (Film), österreichisches Filmdrama von Franz Antel (1956)